Ивановка Вторая — название населённых пунктов.

Россия 
 Ивановка Вторая — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Ивановка Вторая — село в Сорочинском районе Оренбургской области.
 Ивановка 2-я — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.
 Вторая Ивановка - село в Барвенковском районе Харьковской области.